Captrain steht für folgende Gesellschaften des Bereichs Rail Logistics Europe der SNCF:

 Captrain Belgium, siehe Railtraxx
 Captrain Deutschland
 Captrain Deutschland CargoWest
 Captrain España
 Captrain France
 Captrain Italia
 Captrain Netherlands